Csehország
 Jezernice, település a Přerovi járás
 Horvátország
 Jezernice, település Zágráb megyében